Якуб Флориан Нажимский (; 1690 — 21 августа 1759) — государственный деятель Речи Посполитой, стольник закромский и подкоморий нурский, каштелян плоцкий (1730—1734), воевода черниговский (1734—1737) и поморский (1737—1758), староста бобровницкий, цеханувский, скаршевский.

Потомок польского шляхетского рода (герба Долэнга), выходцев из Нажима герцогства прусского.

В 1740 был награждëн орденом Белого орла.

Разбитый параличем умер и похоронен в Варшаве.

Ссылки 
 Jakub Florian Narzymski
 Portal społecznościowy miłośników polskich zabytków

Воеводы черниговские
Старосты Королевства Польского
Воеводы поморские
Похороненные в Варшаве